Puchar Austrii w piłce siatkowej mężczyzn – cykliczne krajowe rozgrywki sportowe, organizowane corocznie od sezonu 1980/1981 przez Austriacki Związek Piłki Siatkowej (Österreichischer Volleyballverband) dla austriackich męskich klubów siatkarskich.

Pierwszym triumfatorem w rozgrywkach był klub Post SV Wiedeń. Jak dotychczas najwięcej razy (piętnastokrotnie) w Pucharze Austrii triumfował zespół .

Triumfatorzy

Bilans klubów

Bibliografia 
 
 

!

fr:Coupe d'Autriche de volley-ball masculin
it:Coppa d'Austria (pallavolo maschile)